140 км — остановочный пункт на однопутной неэлектрифицированной линии Бельково—Иваново Ярославского региона Северной железной дороги. Расположен на территории Горкинского сельского поселения Киржачского района Владимирской области, у пересечения с местной автодорогой, идущей от трассы 17К-4 Александров — Киржач до деревни Слободка Киржачского района.

Остановочный пункт имеет одну боковую низкую платформу. Турникетов, вокзального павильона и касс нет. Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Пассажирское сообщение 
Поезда дальнего следования на платформе не останавливаются. На платформе имеет остановку пригородный поезд на тепловозной тяге Иваново — Александров. По состоянию на май 2019 года — 1 пара поездов в сутки ежедневно; время движения от станции Александров составляет 45 минут, до Александрова — 40 минут, от станции Иваново — 4 часа 27 минут, до станции Иваново — 3 часа 36 минут ежедневно (4 часа 10 минут по отдельным летним дням в расписании).

Ближайшие населённые пункты 
Сама платформа 140 км расположена в лесу, непосредственно около неё населённых пунктов нет. В 1,5 км к юго-западу от платформы по автодороге расположена деревня Ивашево, в 2,5 км к юго-западу от платформы по автодороге расположена деревня Савино. В 2 км к северу от платформы по автодороге расположена деревня Слободка. Кроме того, в 1,5 км к юго-востоку от платформы расположена деревня Старково; в 2 км к северо-западу от платформы по прямой (в 4 км по автодороге на Слободку и ответвлению от неё) расположена деревня Артемьево.

Примечания

Ссылки 
 
 140 км на railwayz.info
 Расписание электричек

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киржачского района